Границе () — название чешских городов.

 Границе — город в районе Пршеров Оломоуцкого края.
 Границе — город в районе Хеб Краловарского края.
 Границе — деревня в районе Ческе-Будеёвице.